Üsküdar - distrito de Istambul, Turquia, no passado chamada Escutaros (Scutari) e Crisópolis

 Escodra - cidade da Albânia cujo nome em italiano é Escútare (Scutari)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos